Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1956 v moškem smuku. Zlato medaljo je osvojil Toni Sailer, srebrno Raymond Fellay, bronasto pa Anderl Molterer.

Rezultati

Smuk moški